Алту-Меари́н-и-Гражау () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мараньян. Составная часть мезорегиона Центр штата Мараньян. Население составляет 312 039 человек (на 2010 год). Площадь — 36 819,677 км². Плотность населения — 8,47 чел./км². Название отсылает к реке Меарин, на которой он стоит.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 398 729 149,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1454,28 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,586 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Арами
 Барра-ду-Корда
 Фернанду-Фалкан
 Формоза-да-Серра-Негра
 Гражау
 Итайпава-ду-Гражау
 Женипапу-дус-Виейрас
 Жозеландия
 Санта-Филомена-ду-Мараньян
 Ситиу-Нову
 Тунтун

Микрорегионы штата Мараньян